

Nederlandse personen

De Beaufort 
 De Beaufort, Nederlandse adellijke en patricische familie
 Binnert de Beaufort (1970), schrijver en journalist
 Binnert Philip de Beaufort (1852-1898), burgemeester
 Binnert Philip de Beaufort (1919-1945), verzetsman
 Henriëtte L.T. de Beaufort (1890-1982), geschiedkundige (dochter van Binnert Philip)
 Jan Willem de Beaufort (1913-2001), burgemeester van Ruurlo
 Henry Louis de Beaufort (1880-1960), jurist die een vermaard proefschrift over auteursrecht schreef in 1912
 Inez de Beaufort (1954), hoogleraar medische ethiek 
 Joachim Ferdinand de Beaufort (1719-1807), burgemeester van Hulst
 Levinus Ferdinand de Beaufort (1675-1730), jurist, raad der admiraliteit en schrijver
 Lieven Ferdinand de Beaufort (1879-1968), bioloog en hoogleraar
 Louis de Beaufort (1703-1795), historicus
 Pierre de Beaufort (1595-1661), burgemeester
 Pieter Paul de Beaufort (1886-1953), burgemeester (zoon van Binnert Philip)
 Willem Gijsbert de Beaufort (1679-1741/1746), burgemeester
 Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829), president-curator van de Utrechtse Hogeschool
 Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918), politicus

Godin de Beaufort 
 Carel Godin de Beaufort (1934-1964), autocoureur (kleinzoon van Karel Antonie Godin)
 Karel Antonie Godin de Beaufort (1850-1921), politicus